Gautreaux ist der Familienname folgender Personen:

 Fernando Gautreaux (* vor 1955), dominikanischer Gitarrist
 Greg Gautreaux, US-amerikanischer Schiedsrichter im American Football